Le BeForU sono state un girl group giapponese attivo dal 2000 al soprattutto nell'ambito delle musiche per videogiochi musicali come Dance Dance Revolution.

Formazioni
BeForU (основные члены группы):
 Yoma Komatsu (小松代真) (Ёма Комацу)(покинула группу в 2007)
 Noria Shiraishi (白石紀亜) (Нориа Сираиси) — известна как Noria (покинула группу в 2007 году)
 Riyu Kosaka (小坂りゆ) (Рию Косака)
 Shiyuna Maehara (前原しゆな) (Сиюна Маэхара) — основатель группы (покинула группу в 2004 году)

BeForU NEXT (замена Сиюны)

 Risa Sotohana (外花りさ) (Риса Сотохана) — так же известна как Лиза (из-за того, что в японском нет «Л») (покинула группу в 2007 году)
 Miharu Arisawa (有沢みはる) (Михару Арисава) (покинула группу в 2007)
 Sayaka Minami (南さやか) (Саяка Минами) (покинула группу в 2008 году)

Новый состав группы, образовавшийся в 2008 году:

 Ayano Tachibana (立花彩野) (Аяно Татибана)
 Hiromi Nishiuchi (西内裕美) (Хироми Нисиути)
 Megumi Fukushita (福下惠美) (Мэгуми Фукисита)

 Riyu Kosaka
 Noria Shiraishi
 Yoma Komatsu
 Shiyuna Maehara
 Miharu Arisawa
 Lisa Sotohana
 Sayaka Minami
 Megumi Fukushita
 Ayano Tachibana
 Hiromi Nishiuchi

Discografia 
Album
2003 - BeForU
2006 - BeForU II
2007 - BeForU III
2008 - シャングリラ

Collegamenti esterni 
 
 

Girl group